Семейный альбом (фильм):

 Семейный альбом (фильм, 1978) — советский художественный фильм (Рижская киностудия).
 Семейный альбом (фильм, 1994) — американский художественный фильм.